Korset kan syfta på:

 Korset – en symbol, se kors
 Korset, Ormsö – ett grund utanför Ormsö i Estland
 Korset (TV-serie) – en TV-serie efter manus av Lars Molin

Se även
 Kors (olika betydelser)